Schafleiten ist der Name folgender Orte:

 Schafleiten (Gars am Inn), Ortsteil von Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schafleiten (Gemeinde Oberhofen), Ortsteil von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich